Illukasiup Kangerlua bezeichnet:
 Illukasiup Kangerlua (Bucht, bei Ikerasaarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illukasiup Kangerlua (Bucht, Tuttulik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland